Давид Налбандијан је освојио турнир. У финалу је савладао Јарка Нијеминена са 6:3, 6:7(0), 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 

 Резултати такмичења на сајту atpworldtour.com

Међународно првенство Сиднеја 2009.
Међународно првенство Сиднеја — мушкарци појединачно